Barry Opdam (1976), Nederlands voetballer
 John Opdam (1916–1983), Nederlands arts en moordenaar
 Levi Opdam (1996), Nederlands voetballer